Die Claro Open Bucaramanga 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 26. Januar bis 1. Februar 2015 in Bucaramanga stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 103 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 101 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 99 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Bucaramanga